Esistono più comuni francesi con questo nome

Genouillé – Charente Marittima
Genouillé – Vienne